Sivan – nono mese del calendario ebraico

Persone 
 Daniel Sivan – accademico israeliano
 Santosh Sivan – regista e direttore della fotografia indiano
 Troye Sivan – cantante, attore e youtuber sudafricano naturalizzato australiano